Wittgen ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Wittgen (1881–1941), der erste protestantische Oberbürgermeister von Koblenz (NSDAP)
 Tom Wittgen (Pseudonym von Ingeburg Siebenstädt; * 1932), deutsche Kriminalautorin

Wittgen ist auch der historische Name von Rolandswerth im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler.
Siehe auch:
 Wittchen
 Witgen